Даница Ристовски (Београд, 6. новембар 1955) југословенска и српска је позоришна, телевизијска и филмска глумица.

Биографија 
Даница Ристовски је рођена 6. новембра 1955. године у Београду. Глуму је дипломирала на Факутету драмских уметности у Београду у класи професора Предрага Бајчетића. Првакиња је Београдског драмског позоришта. Игра у позоришним представама Дуго путовање у Јевропу, Кад су цветале тикве, Москвичем до пакла, Драга Јелена и Трпеле. Запажене улоге остварила је у филмовима Бело одело, Сутра ујутру, Најлепша је земља моја, Сан зимске ноћи и Дневник машиновође продуцентске куће Зилион филм. Највећу популарност донела јој је улога Лиле у телевизијској серији Игра судбине.

Њен бивши супруг је глумац Лазар Ристовски.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|0
|2
|6
|2
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|3
|0
|1
|2
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|4
|0
|0
|4
|9
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|7
|2
|9
|10
|30
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те_
|-
| 1974. || Позориште у кући (ТВ серија) || Кафе куварица
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу  || Јелена (као Даница Которчевић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Врућ ветар (ТВ серија) || Новинарка
|-
| 1980. || Светозар Марковић (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Дон Жуан се враћа из рата (ТВ филм) || Друга лака девојка, прва кћи и четврта дама /
|-
| 1982. || Дивље месо (ТВ филм) || Сара, ћерка Херцогова
|-
| 1983. || Малограђани (ТВ филм) || Степанида, куварица
|-
| 1984. || Бањица (ТВ серија) || Србијанка Букумировић
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја (ТВ серија) || Даница, Владина сестра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1993. || Византијско плаво  || Иванова мајка 
|-
| 1999. || Бело одело || Бициклисткиња
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Бумеранг  || Циганка
|-
| 2002. || Брег чежње  (ТВ филм)|| Аница Савић-Ребац
|-
| 2004. || Сан зимске ноћи || Директорка
|-
| 2006. || Сутра ујутру || Зора
|-
| 2006. || Оптимисти || Симонова жена
|-
| 2006. || Снајпер || Комшиница
|-
| 2007. || Милан || Мајка
|-
| 2009. || Ђавоља варош || Зорка Рајић
|-
| 2009. || Медени месец || Верина мајка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2010. || Село гори, а баба се чешља (ТВ серија) || Жена у аутобусу
|-
| 2012. || Најлепша је земља моја || Јелена
|-
| 2014. || Три сестре (ТВ филм) || Олга
|-
| 2014. || Излаз у случају опасности (кратки филм) || Госпођа Филиповић
|-
| 2014. || Европа, бре (ТВ мини серија) || Комшиница Славка
|-
| 2015. || Ургентни центар (ТВ серија) || Жаркова бака
|-
| 2015. || Чизмаши (ТВ серија) || Милена
|-
| 2015. || Панта Драшкић — цена части (ТВ филм) || Емилија Драшкић, супруга
|-
| 2016. || Дневник машиновође || Управница
|-
| 2016. || Дневник машиновође (ТВ серија) || Управница
|-
| 2018. || Краљ Петар Први || Макарена Спасојевић
|-
| 2019. || Краљ Петар Први (тв серија) || Макарена Спасојевић
|-
| 2019. || Између дана и ноћи || Жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2020—2022. || Игра судбине || Љиљана Караматијевић Лила
|-
| 2021. || Дрим тим (серија) || Јованка Канађанин
|-
| 2023. || Закопане тајне || Косара Додер
|}

Извори

Спољашње везе 
 
 Даница Ристовски: Зрно вечности за историју („Вечерње новости”, 23. децембар 2018)
 Даница Ристовски Театрослов на сајту Музеја позоришне уметности
 Даница Ристовски на сајту Београдског драмског позоришта
 Даница Ристовски на сајту Стеријиног позорја
 Даница Ристовски на сајту Tickets.rs
 Даница Ристовски на сајту Pozorista.com
 Даница Ристовски на сајту PORT.rs

Рођени 1955.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Глумци и глумице Београдског драмског позоришта